Primícias (álbum de Alda Célia)
 Primícias (álbum de Leonor)
 Primicias - telenovela argentina

Desambiguação